McCreesh ist der Familienname folgender Personen:

 Paul McCreesh (* 1960), britischer Dirigent
 Raymond McCreesh (1957–1981), Mitglied der IRA und Hungerstreikender